Het WTA-tennistoernooi van Doha (officieel Qatar TotalFinaElf Open) van 2003 vond plaats van 10 tot en met 16 februari 2003 in de Qatarese hoofdstad Doha. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Khalifa International Tennis & Squash Complex.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Amerikaanse titelverdedigster Monica Seles kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde. Zij verloor meteen haar openingspartij in de tweede ronde.

Het tweede reekshoofd, Anastasija Myskina uit Rusland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar als vijfde geplaatste landgenote Jelena Lichovtseva in twee sets. Myskina wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Doha op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van 2003. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Janette Husárová en Arantxa Sánchez Vicario hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Cara Black en Jelena Lichovtseva, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door María Vento-Kabchi en Angelique Widjaja.

Het als derde geplaatste duo Janet Lee en Wynne Prakusya won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel María Vento-Kabchi en Angelique Widjaja in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Taiwanese Lee had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Indonesische Prakusya geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Doha 2003
Doha